Montfort steht für:
 Montfort (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Montfort (Adelsgeschlecht), Adelsfamilie am Bodensee
 Montfort-l’Amaury (Adelsgeschlecht), französisch-englische Adelsfamilie
 Montfort-Laval, bretonische Adelsfamilie

Montfort ist der Name folgender 

Wahlkreise
 Kanton Montfort-sur-Meu im Département Ille-et-Vilaine, Frankreich

Orte:
 Montfort (Limburg), Ortsteil der Gemeinde Roerdalen, Niederlande
 Montfort (Alpes-de-Haute-Provence) im Département Alpes-de-Haute-Provence, Frankreich
 Montfort (Doubs), im Département Doubs, Frankreich
 Montfort (Maine-et-Loire), im Département Maine-et-Loire, Frankreich
 Montfort (Pyrénées-Atlantiques), im Département Pyrénées-Atlantiques, Frankreich
 Montfort-en-Chalosse, im Département Landes, Frankreich
 Montfort-l’Amaury, im Département Yvelines, Frankreich
 Montfort-le-Gesnois, im Département Sarthe, Frankreich
 Montfort-sur-Argens, im Département Var, Frankreich
 Montfort-sur-Boulzane, im Département Aude, Frankreich
 Montfort-sur-Meu, im Département Ille-et-Vilaine, Frankreich
 Montfort-sur-Risle, im Département Eure, Frankreich
 La Neuveville-sous-Montfort, im Département Vosges, Frankreich
 Parey-sous-Montfort, im Département Vosges, Frankreich
 They-sous-Montfort, im Département Vosges, Frankreich
 Montfort (Texas), Vereinigten Staaten
 Montfort (Wisconsin), Vereinigten Staaten

Burgen und Herrschaften:
 Grafschaft Montfort-l’Amaury, eine Herrschaft in Frankreich
 Montfort (Israel), eine Kreuzfahrerburg und Herrschaft im heutigen Israel
 Schloss Montfort in Langenargen am Bodensee
 Alt-Montfort, Burgruine bei Weiler in Vorarlberg
 Burg Neu-Montfort, Burgruine bei Götzis in Vorarlberg
 Burg Montfort (Pfalz) bei Duchroth bzw. Hallgarten in Rheinland-Pfalz
 Schloss Montfort (Salzburg) im Ortsteil Hellbrunn von Salzburg

Siehe auch:
 Montfoort, Monfort
 Monforte, Monforts
 Mountford, Mountfort
 Montfoort (Begriffsklärung)